Улыбка может иметь значение:
 Улыбка — выражение человеческой мимики указывающее на расположенность к юмору, доброжелательности, сарказму или иронии.    
 РПМК-1 «Улыбка» — российский метеорологический комплекс военного назначения. 
 Улыбка (фильм, 1975) — американский (США) художественный фильм (комедия) о конкурсе красоты. 
 Улыбка (фильм, 1991) — российский художественный фильм (драма) о психиатрической больнице.